

Patronyme

 Carole Escartin (1979-), chercheuse française en neurosciences ;
 Fernando Escartín, (1968- ), coureur cycliste espagnol ;
 Pedro Escartín, (1902-1998), footballeur, arbitre, entraîneur, journaliste et auteur espagnol ;

Toponyme 

 Escartín, village inhabité de la commune de Broto (province de Huesca, Aragon, Espagne). 
 Molino de Escartín, village inhabité de la commune de Sabiñánigo (province de Huesca, Aragon, Espagne).